Денис Сергеевич Стрелков (род. 26 октября 1990 года) — мастер спорта международного класса России (лёгкая атлетика, спортивная ходьба). Бронзовый призёр чемпионата Европы 2014.

Карьера 

На Универсиаде в Казани с результатом 1:21,32 завоевал бронзовую медаль.

На чемпионате мира в Москве на дистанции 20 км был пятым с результатом 1:22,06.

Является студентом Мордовского государственного педагогического института.

На чемпионате Европы 2014 года на дистанции 20 км стал бронзовым призёром с результатом 1:19,46.

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации лёгкой атлетики России
 Профиль на сайте ЦСКА

Спортивные ходоки России
Мастера спорта России международного класса
Легкоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил